Meurtre au jeu de boules (The Roller Ball Murders), nouvelle de science-fiction de .
 Rollerball est un film américain réalisé par Norman Jewison en 1975, adaptation de la nouvelle d'Harrison.
 Rollerball est un film américain, remake du précédent, réalisé par John McTiernan en 2002.
  est un groupe de stoner rock australien.
 Rollerball est un jeu vidéo de flipper sorti en 1984 sur MSX et porté en 1988 sur NES.
 un autre nom pour trackball en informatique.

Homonymie de titre